Widmannsdorf ist der Name folgender Orte:

 Dzięgiele (Gołdap) Ort in der Stadt Gołdap, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen; deutsch Widmannsdorf
 Videm (Dol pri Ljubljani), Ortsteil von Dol pri Ljubljani, Region Dolenjska, Slowenien; deutsch Widmannsdorf